Le nom de famille Brearley est porté notamment par :
 David Brearley (1745-1790), délégué à la convention constitutionnelle américaine ;
 Harry Brearley (1871-1949), métallurgiste britannique ;
 Mike Brearley (né en 1942), joueur anglais de cricket ;
 Norman Brearley (1890-1989), aviateur australien ;
 Walter Brearley (1876-1937), joueur anglais de cricket.